« République sérénissime » () est un titre utilisé par plusieurs républiques dans l'histoire de l'Europe, qui soulignait la souveraineté de la république.

De nos jours, seule Saint-Marin utilise parfois l'appellation de « sérénissime république de Saint-Marin » (), bien que son nom officiel soit, plus simplement, « république de Saint-Marin ».

La république de Venise (697-1797) utilisa également l'appellation « sérénissime » ( ; ), « la Sérénissime » sans précision faisant référence à Venise.

En Italie, cette appellation fut également le fait de la république de Gênes (1005-1797 ; ) et de la république de Lucques (1160-1799 ; ).

Par ailleurs, la République des Deux Nations, union de la Pologne et de la Lituanie entre 1569 et 1795, porta également le titre de sérénissime ( ; ).

Annexes 
 

République
Politique à Saint-Marin
Histoire de l'Italie
République des Deux Nations